Saint-Caprais (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Caprais (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Caprais (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Caprais (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje